1646 км — топоним в России.

 1646 км — остановочный пункт /железнодорожная платформа Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. Код 655314.
 1646 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога. Код 904283.
 1646 км — населённый пункт в Башкортостане.